«Я — зо́мби» () — американский телесериал, который был разработан Робом Томасом и Дианой Руджеро. В основе сериала лежит одноимённая серия комиксов, созданная Крисом Роберсоном и Майклом Аллредом и опубликованная издательством DC Comics Vertigo. Премьера шоу состоялась 17 марта 2015 года на телеканале The CW с положительными отзывами от критиков.

11 мая 2018 года сериал был продлён на пятый сезон, который стал последним.

Сюжет 
Мир ординатора Оливии «Лив» Мур переворачивается вверх дном после того, как на вечеринке она была превращена в зомби. Некогда веселой и беззаботной молодой девушке с удавшейся личной жизнью и многообещающей медицинской карьерой приходится устроиться на работу в морг в Сиэтле, чтобы иметь постоянный доступ к мозгам. Но вместе с каждым съеденным мозгом, обладатель которого стал жертвой убийства, Лив перенимает черты личности этого человека и его воспоминания, которые часто дают ей подсказки к тому, как они были убиты. Она использует этот новый навык, чтобы помочь полиции Сиэтла в раскрытии преступлений, а полиция в свою очередь думает, что она экстрасенс-консультант. С помощью босса доктора Рави Чакрабарти, который больше очарован её состоянием, чем испуган, и детектива Клайва Бобино, который считает, что Лив является экстрасенсом, она должна помочь людям Сиэтла, понять собственное состояние, выяснить, как она превратилась в зомби и бороться со злом, набирающим силу.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенные роли

Эпизоды

Производство 
Сериал официально был заказан 8 мая 2014 года для сезона 2014-15 годов. 20 мая 2014 года было объявлено, что кастинг на роль Пейтон Чарльз будет проведён заново. Изначально Александра Кросни должна была играть эту роль. Актриса Элисон Мичалка получила второстепенную роль Пейтон Чарльз.

Вступительные титры были нарисованы Майклом Аллердом, главным художником оригинальной серии комиксов. Заглавной музыкальной темой телесериала стала «Stop, I’m Already Dead», написанная инди-группой Deadboy & the Elephantmen.

6 мая 2015 года сериал был продлён на второй сезон, который стартовал 6 октября 2015 года. 11 марта 2016 года сериал был продлён на третий сезон. 10 мая 2017 года сериал был продлён на четвёртый сезон. В 2018 году сериал был продлен на пятый сезон.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы про зомби
Телесериалы ужаса
Криминальные телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Драматические телесериалы США
Мистические телесериалы США
Программы телеканала The CW
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сиэтле
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы, основанные на DC Comics
Романтические произведения о зомби